Laurits Regner Tuxen henviser til:

 Laurits Regner Tuxen (præst) (1810—1875) — dansk præst og forfatter
 Laurits Regner Tuxen (1853—1927) — dansk kunstner.